L'acronimo IMAJ si può riferire a:
Israel medical association journal
Istituto della memoria audiovisiva ebraica (Institut de la Mémoire audiovisuelle juive)